

Santi
 San Prisco di Tomi, martire in data imprecisata a Tomi sul Mar Nero, celebrato il 1º ottobre;
 San Prisco, martire in Frigia, celebrato il 20 settembre;
 San Prisco di Nocera (III secolo), primo vescovo di Nocera, celebrato il 9 maggio;
 San Prisco di Cesarea (†260), martire a Cesarea marittima con Alessandro e Malco, celebrato il 28 marzo;
 San Prisco di Auxerre (†272), martire ad Auxerre (Francia), celebrato il 26 maggio;
 San Prisco di Capua (I secolo), primo vescovo di Capua, celebrato il 1º settembre;
 Prisco martire, di Nuceria Alfaterna, morto il 16 settembre 68;
 San Prisco, eremita in Mirabella Eclano.

Altro 
 San Prisco, comune italiano in provincia di Caserta;
 Cattedrale di San Prisco, Nocera Inferiore.